Islip kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Islip, Northamptonshire, ort i England, 
 Islip, Oxfordshire, ort i England,

USA 

 Islip, New York – en ort i New York, Suffolk County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar